Passauer Straße steht für:
 Passauer Straße (Berlin)
 Passauer Straße (Dresden) (Denkmalschutzgebiet Plauen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Räcknitz
 Passauer Straße (Schärding), siehe Liste der denkmalgeschützten Objekte in Schärding
 Passauer Straße (Untergriesbach), siehe Liste der Baudenkmäler in Untergriesbach